Bladmoes, 'chlorenchym' (deel van het blad)
 Raapstelen, 'bladmoes' (groente)